Godshill (Hampshire), een plaats op het Engelse graafschap Hampshire
 Godshill (Wight), een plaats op het Engelse Isle of Wight